

Бровіна — село в гміні Хелмжа Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Бровіна — село в гміні Козлово Нідзицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства